Mit Viererkonferenz werden vor allem folgende Konferenzen bezeichnet:

 die Münchner Konferenz von 1938
 die Außenministerkonferenz der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges vom Juli 1954
 die Genfer Gipfelkonferenz von 1955